Dualisme: Overzichtspagina met dualisme in filosofie, theologie, cognitiewetenschap en politiek
 Dualisme (filosofie van de geest): tweeledigheid van lichaam en geest
 Dualisme (politiek): tweeledigheid van regering en parlement
 Dualisme (Oostenrijk): opsplitsing van Oostenrijk-Hongarije
 Monisme en dualisme in internationaal recht: opvatting over de verhouding tussen internationaal recht en nationaal recht

Zie ook 
 Dualiteit (doorverwijspagina)